Ringvägen kan syfta på:

Ringvägen, Island
Ringvägen, Stockholm
Ringvägen, Nacka – i Saltsjöbaden i Nacka kommun
Ringvägen, järnvägsstation – en station på Saltsjöbanan vid Ringvägen i Saltsjöbaden
Ringvägen – äldre namn på Skanstulls tunnelbanestation, se Skanstull (tunnelbanestation)

Se även
Inre Ringvägen i Malmö
Yttre Ringvägen utanför Malmö, i Malmö kommun och Burlövs kommun
Ringväg